Paul Guthnick – astronomo tedesco
Guthnick – cratere lunare